Дубове могу бити:

 Дубове (Звољен), насељено мјесто у округу Звољен, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Дубове (Турчјанске Тјеплице), насељено мјесто у округу Турчјанске Тјеплице, Жилински крај, Словачка Република